Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1969 was de 11e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Vijftien landen namen deel aan dit toernooi dat van 15 april tot en met 30 april 1969 in Bangkok, Thailand, werd gespeeld. Birma en Thailand werden beide winnaar van het toernooi, in de finale werd het 2–2. Iran werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Voetbal in 1969
Voetbal in Thailand
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Thailand